Kalmer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Kalmer (1898–1959), österreichischer Journalist und Schriftsteller
 René Kalmer (* 1980), südafrikanische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Stefan Kalmer (* 1955), deutscher Chorleiter, Arrangeur und Komponist
 Theresa Kalmer (* 1991), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), ehem. Sprecherin der Grünen Jugend

Siehe auch:
 Callmer